As Varas dos Tribunais do Júri da Cidade de São Paulo são órgãos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com competência constitucional exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (homicídio simples, privilegiado e qualificado; induzimento, instigação e auxílio ao suicídio; infanticídio e as diversas formas de aborto – e os a eles conexos), cometidos nos limites territoriais da Cidade de São Paulo. Além disso, são responsáveis pela análise de medidas cautelares solicitadas pela Polícia Civil e Ministério Público em inquéritos policiais que investigam tais crimes, dão cumprimento à atos judiciais solicitados em cartas precatórias e também julgam os processos que são desaforados de outras comarcas.

Em 15 de abril de 1927 foi instalado o plenário do Tribunal do Júri da cidade, no interior do futuro Palácio da Justiça de São Paulo, que somente seria inaugurado em 1942.

Estrutura 

Atualmente existem 05 Varas do Júri na Cidade de São Paulo, todas sediadas no prédio do Complexo Judiciário Ministro Mario Guimarães (também conhecido por Fórum Criminal da Barra Funda). 

Suas competências territoriais foram definidas de acordo com divisão da circunscrição territorial municipal das delegacias de polícia (também conhecidas por distritos policiais) da Polícia Civil do Estado de São Paulo, as quais são subordinadas ao Departamento de Polícia Judiciária da Capital - (DECAP). São responsáveis também pelas investigações realizadas pelas Delegacias de Defesa da Mulher - (DDM), pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa - (DHPP, nas hipóteses de investigações mais complexas, avocadas dos distritos policiais do DECAP ou das DDM) e pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM, nas hipóteses de crimes ocorridos nas dependências das estações do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM). 

Atualmente, as competências territoriais de cada Vara do Júri da Cidade de São Paulo tem a seguinte divisão:

1ª Vara do Júri
Total de 51 delegacias: 1º DP; 2º DP; 3º DP; 4º DP; 5º DP; 6º DP; 8º DP; 12º DP; 16º DP; 17º DP;  18º DP; 26º DP; 27º DP; 29º DP; 30º DP; 31º DP; 32º DP; 35º DP; 36º DP; 37º DP ; 41º DP; 42º DP; 43º DP; 44º DP; 49º DP; 52º DP; 54º DP; 56º DP; 57º DP; 58º DP; 59º DP; 67º DP; 68º DP; 69º DP; 70º DP; 76º DP (aguardando a criação); 77º DP; 78º DP; 79º DP (aguardando a criação); 80º DP; 81º DP; 82º DP (aguardando a criação); 83º DP; 89º DP; 94º (aguardando a criação); DP; 95º DP; 96º DP; 97º DP; 98º DP e 99º DP, além da 1ª DDM, 2ª DDM, 5ª DDM, 6ª DDM e crimes investigados pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM)

2ª Vara do Júri
Total de 14 delegacias: 9º DP; 13º DP; 19º DP; 20º DP, 28º DP, 38º DP, 39º DP, 40º DP, 45º DP, 71º DP (aguardando a criação), 72º DP, 73º DP, 74º DP e 90º DP, além da 4ª DDM.

3ª Vara do Júri
Total de 09 delegacias): 11º DP; 25º DP; 47º DP; 48º DP; 85º DP; 92º DP; 100º DP; 101º DP e 102º DP, além da 8ª DDM e 9ª DDM.

4ª Vara do Júri
Total de 15 delegacias: 10º DP; 21º DP; 22º DP; 24º DP; 50º DP; 53º DP; 55º DP; 60º DP (aguardando a criação); 61º DP (aguardando a criação); 62º DP; 63º DP; 64º DP; 65º DP; 66º DP e 103º DP, além da 7ª DDM.

5ª Vara do Júri
Total de 22 delegacias: 7º DP; 14º DP; 15º DP; 23º DP; 33º DP, 34º DP; 46º DP; 51º DP; 75º DP; 84º DP (aguardando a criação); 86º DP (aguardando a criação); 87º DP; 88º DP, 91º DP; 93º DP; 75º DP; 84º DP; 86º DP; 87º DP; 88º DP (aguardando a criação); 91º DP e 93º DP, além da 3ª DDM e 9ª DDM.

Julgamentos famosos dos Tribunais do Júri da Cidade de São Paulo 
 Crime da mala (1908)
 Crime da Galeria de Cristal (1909)
 Crime da mala (1928)
 M.M.D.C. (1932)
 Massacre do restaurante chinês (1938)
 Crime do Poço (1948)
 João Acácio Pereira da Costa (1967, o Bandido da Luz Vermelha)
 Caso da Rota 66 (1975)
 Chacina da Lapa (1976)
 Cabo Bruno (1983)
 Maníaco do Trianon (1989)
 Massacre do Carandiru (1992)
 Caso Ives Ota (1997)
 Maníaco do Parque (1998)
 Caso Richthofen (2002)
 Chacina da Sé (2004)
 Ubiratan Guimarães (2006)
 Atos de violência organizada no Brasil em 2006 (ataques de maio de 2006 cometidos pelo Primeiro Comando da Capital - PCC)
 Caso Isabella Nardoni (2008)
 Caso Marcos Kitano (2012)
 Caso família Pesseghini (2015)

Ver também 
 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
 Supremo Tribunal Federal
 Superior Tribunal de Justiça
 Lista de comarcas do Estado de São Paulo)
 Palácio da Justiça de São Paulo
 Museu do Tribunal de Justiça (São Paulo)
 Museu da Polícia Civil do Estado de São Paulo

Ligações externas 
 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Site oficial
 Justiça de São Paulo: Entre História e Futuro
 TJ-SP digitaliza processo que apurou mortes de MMDC
 Etnografia dissonante dos tribunais do júri de São Paulo (Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer)
 Área das circunscrição regionais dos Distritos Policiais da Cidade de São Paulo Google Maps

Tribunais do Brasil